Sissach (gemeente), een Zwitserse gemeente.
 Sissach (district), een district waarin die gemeente ligt.